Roveredani – abitanti di Roveredo di Guà
Roveredani – abitanti di Roveredo in Piano
Roveredani – abitanti di Roveredo
Roveredani – abitanti di Rovereto